Albumy numer jeden w roku 2007 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2007 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2007 (Węgry)

Zobacz też